Я́ков Семёнович Били́нкис (8 октября 1926, Умань — 2 марта 2001, Санкт-Петербург) — советский и российский , историк русской литературы. Доктор филологических наук (1968), профессор.

Биография 
Сын врача-акушера Семёна Лазаревича Билинкиса (1892—?). В 1943 году окончил школу и поступил на филологический факультет МГУ. В том же году призван в армию, проходил нестроевую службу на 2-м Белорусском фронте. Участник Великой Отечественной войны. В конце 1944 года демобилизован по болезни.

Печатался с 1945 года (рецензии и очерки в украинских газетах). Восстановился в университете и окончил его в 1950. Аспирант кафедры русской литературы Ленинградского педагогического института имени М. Покровского (1950—1953). Работал старшим преподавателем кафедры русской литературы Тартуского университета (1953—1955), старшим редактором Ленинградского отделения Гослитиздата (1955—1960), старшим научным сотрудником ЛГИТМиК (1960—1962). Преподаватель кафедры русской литературы ЛГПИ — РГПУ им. А. И. Герцена в 1962—1998 годах, член Союза журналистов (с 1958), Всероссийского театрального общества (с 1965), Союза писателей (с 1984), Союза писателей Санкт-Петербурга.

Основные темы работ Я. С. Билинкиса: творчество Л. Н. Толстого, национально-историческое своеобразие русской литературы XIX века. Книги: «Великий русский писатель Л. Н. Толстой» (1953), «Драматургия Александра Корнейчука» (1957), «О творчестве Л. Н. Толстого» (1959), «„Анна Каренина“ Л. Н. Толстого и русская литература 1870-х годов» (1970), «Новаторство Л. Н. Толстого в трилогии „Детство“, „Отрочество“, „Юность“» (1973), «Русская классика и изучение литературы в школе» (1986), статьи об интерпретации русской классики в театре и кино.

Жена, Милица Николаевна Бобровская, — психиатр; сын Михаил (1945—2007) — литературовед.

Похоронен на кладбище Санкт-Петербургского крематория (семейное захоронение).

Примечания

Литература 
 Бочаров С. Художественная природа толстовских образов // «Вопросы литературы», 1960, № 6;
 Тамарченко Г. Я. Билинкис. «О творчестве Л. Н. Толстого». [Рец.] // «Звезда», 1960, № 1;
 
 Человек в потоке времени: профессор Я. С. Билинкис / под общ. ред. Г. А. Бордовского и В. А. Козырева. СПб., 2003;
Кулагин А. В. Современная историко-литературная лекция и научные идеи Я. С. Билинкиса // Изв. Волгоградского гос. пед. ун-та. 2018. № 4 (127). С. 165-169.

Ссылки 
 
 Гушанская Е. Памяти Якова Семеновича Билинкиса

Доктора филологических наук
Выпускники филологического факультета МГУ
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Толстоведы
Преподаватели Тартуского университета